Cäsarfelsen ist der Name von

 Cäsarfelsen (Bodetal), Felsen im Bodetal in Sachsen-Anhalt
 Cäsarfelsen (Teufelsmauer), Felsen an der Teufelsmauer in Sachsen-Anhalt